Een verkeersweg:
 N602 (België)
 N602 (Frankrijk)
 N602 (Nederland), zie Provinciale weg 602

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing